SRW steht für:

 Super Racing Weekend, ein Event der FIA
 Search/Retrieve Web Service, Z39.50 next generation
 Syndrom reaktionsloser Wachheit, auch apallisches Syndrom, umgangssprachlich Wachkoma genannt

SRW